Apparat puede significar:

 Apparat, pseudónimo de Sascha Ring, un músico alemán.
 Apparat, una serie de cómics de Warren Ellis.
 Apparat Singles Group, un editor de cómics de ficción.
 Apparat Organ Quartet, una banda musical islandesa.
 Aparato o sistema organizacional u organizativo, un modo de ver a una organización.
 Apparat (Software), Un framework manipulador y optimizador de código ActionScript.

 Aparato